Mætning (også fremmedordet saturation) har flere betydninger:
 Iltmætning eller suration – indenfor lægesprog er det graden af hæmoglobin med ilt
 Farvemætningen – indenfor farvelæren hvor farverig eller dækkende en farve er og det kan også kaldes kulørthed
 Overmætning – en tilstand hvor opløselighedsligevægten bliver overskredet og hvor koncentrationen af fx salt i vand ikke øges selvom der tilsættes mere salt, og det overskydende begynder at udfælde i opløsningen